Hugo Eduardo Rubio Montecinos (Talca, 5 de julho de 1960) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Hugo Eduardo Rubio representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1987 e 1991.

Ligações externas
 Perifl de Hugo Eduardo Rubio no site do National Football Teams

Nascidos em 1960
Naturais de Talca
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club Social de Deportes Rangers
Futebolistas do FC St. Gallen
Futebolistas do Málaga Club de Fútbol
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1991